Суперкубок УЕФА 1998 года — 24-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, ежегодного футбольного матча, в котором принимали участие победители Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков предыдущего сезона. В матче встретились клубы «Реал Мадрид» (победитель Лиги чемпионов 1998) и «Челси» (победитель Кубка обладателей кубков 1998).

Игра состоялась 28 августа 1998 года на стадионе «Луи II» в Монако. «Челси» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу, забитому Густаво Пойетом.

Отчёт о матче 
«Челси» блестяще завершил первое лето под руководством Джанлуки Виалли, одолев в матче за Суперкубок УЕФА «Реал» с минимальным счетом. До этого «синие» победили в Кубке английской лиги и стали обладателями Кубка обладателей кубков, переиграв в финале турнира «Штутгарт». В поединке за Суперкубок УЕФА победу «Челси» на 81-й минуте принес уругвайский полузащитник Густаво Пойет.

Игра Дзолы 
Обладатель Суперкубка УЕФА впервые определялся в одном матче, который проводился в Монако на арене «Луи II». Ранее же для определения победителя команды проводили по две встречи. В противостоянии «Челси» и «Реала» победитель был определён за девять минут до финального свистка. Нападающий «синих» Джанфранко Дзола, который провел решающий мяч в ворота «Штутгарта» в финале Кубка обладателей кубков, вывел Густаво Пойета на ударную позицию, и тот не оставил шансов голкиперу «королевского клуба» Бодо Иллгнеру. Любопытно, что команды встречались между собой и в финале Кубка обладателей кубков 1970/71 — тогда лондонцы взяли верх по сумме двух матчей со счетом 3:2.

Гол в концовке 
«Реал», который после победы над «Ювентусом» в Амстердаме в седьмой раз завоевал Кубок европейских чемпионов, дважды был близок к тому, чтобы открыть счет в поединке с «Челси». После удара Рауля Гонсалеса мяч едва не влетел в сетку, а за 12 минут до перерыва Фернандо Йерро попал в штангу. В первом тайме нападающие «Челси» Пьерлуиджи Казираги и Дзола редко получали мяч, однако после перерыва лондонцы стали действовать куда активнее. Иллгнер отразил удар Селестина Бабаяро, Франк Лебёф угодил в штангу, после чего Пойет крученым ударом принес почетный трофей представителю Премьер-лиги.

Детали матча

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1997-1998
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1997-1998

Ссылки 
 Суперкубок УЕФА 1998 на uefa.com

1998
Август 1998 года
Суперкубок УЕФА 1998
Суперкубок УЕФА
Международные соревнования по футболу в Монако
События 28 августа
1990-е годы в Монако
Спорт в Великобритании в 1998 году
Спорт в Испании в 1998 году